Турбулентность:

 Турбулентность — явление, заключающееся в самопроизвольном образовании многочисленных нелинейных фрактальных волн.
 «Турбулентность» — фильм-триллер 1997 года режиссёра Роберта Батлера.